Unter Alarmreaktion versteht man:
 eine Stressreaktion des Körpers, siehe Allgemeines Anpassungssyndrom
 Folgen einer Alarmierung, siehe Alarm- und Ausrückeordnung